Cadwallon ist der Name folgender Personen:

 Cadwallon Lawhir ap Einion († um 520), König von Gwynedd
 Maelgwn Hir ap Cadwallon († um 549), König von Gwynedd
 Cadwallon ap Cadfan (auch: Cadwalader, Caswallon oder Catgublaun; † 634), König des walisischen Königreichs Gwynedd
 
Cadwallon bezeichnet außerdem:
 ein 2006 von Rackham veröffentlichtes Rollenspiel: siehe Cadwallon (Computerspiel)